Alberta Scotties Tournament of Hearts 2009 – prowincjonalne mistrzostwa Alberty kobiet w curlingu, turniej kwalifikacyjny do Scotties Tournament of Hearts 2009.

Finał prowincji rozegrano potrójnym systemem knockout w dniach 28 stycznia-1 lutego 2009 w Sylvan Lake na lodowisku Medican Multiplex.

Obrońcą tytułu mistrza Alberty była drużyna Shannon Kleibrink, która ostatecznie zajęła 3. miejsce przegrywając 7:8 w półfinale z zespołem Heather Nedohin. Mistrzem Alberty została drużyna Cheryl Bernard, w finale pokonała Heather Nedohin 9:7.



Drużyny

Wyniki

Runda finałowa

Finał
1 lutego 2009, 14:00

Półfinał
1 lutego 2009, 9:30

A-B
31 stycznia 2009, 18:30

C1-C2
31 stycznia 2009, 18:30

Runda A

Runda B

Runda C

Sesja 1.
28 stycznia 2009, 13:00

Sesja 2.
28 stycznia 2009, 18:30

Sesja 3.
29 stycznia 2009, 8:30

Sesja 4.
29 stycznia 2009, 13:30

Sesja 5.
29 stycznia 2009, 18:30

Sesja 6.
30 stycznia 2009, 8:30

Sesja 7.
30 stycznia 2009, 13:30

Sesja 8.
30 stycznia 2009, 18:30

Sesja 9.
31 stycznia 2009, 13:00

Zobacz też 
 Sezon 2008/2009 w curlingu

Bibliografia 

2009
2009 w curlingu
2009 w Kanadzie